Веинтикуатро де Фебреро има више значења:

 Веинтикуатро де Фебреро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтикуатро де Фебреро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтикуатро де Фебреро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтикуатро де Фебреро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинтикуатро де Фебреро (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику